Trepassey Bay (Canada)
Trepassey Bay (Antarctica)